Ел Текомате има више значења:

 Ел Текомате (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Текомате (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Текомате (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Текомате (Туспан, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Текомате (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Текомате (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Текомате (Теотонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Текомате (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Текомате (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Текомате (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Текомате (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Текомате (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Текомате (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Текомате (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Текомате (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Текомате (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Текомате (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Текомате (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Текомате (Туспан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Текомате (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Текомате (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Текомате (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику